Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Jennifer Capriati che ha battuto in finale Monica Seles 4–6, 6–1, 7–6(2).

Teste di serie

 Monica Seles (finale)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (campionessa)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Barbara Paulus (secondo turno)
 Laura Gildemeister (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1991